Presti ist der Familienname folgender Personen:

 Ida Presti (1924–1967), französische klassische Gitarristin
 Massimiliano Presti (* 1975), italienischer Inline-Speedskater
 Pino Presti (* 1943), italienischer Bassist, Arrangeur, Komponist, Orchesterleiter und Musikproduzent
 Rachel Presti (* 2002), amerikanisch-deutsche Surferin
 Thaíssa Presti (* 1985), brasilianische Sprinterin